

Глідден — місто, штат Айова
 Глідден — переписна місцевість, штат Техас
 Глідден — переписна місцевість, штат Вісконсин